Катріна Адамс і Манон Боллеграф були чинними чемпіонками, але вони знялися з чвертьфіналу проти Мелані Бернард і Керолайн Ділайл.

Елна Рейнах і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Лінда Гарві-Вілд і Чанда Рубін з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec